Pojem involuce má několik významů.

 Involuce (matematika) – druh zobrazení v matematice
 Involuce (biologie) – fyziologická atrofie orgánu
 Involuce (porodnictví) – zmenšování dělohy po porodu